Encapsulated PostScript format plików
 EPS (ekonomia) – (wskaźniki ekonomiczne)
 European Physical Society (EPS) – Europejskie Towarzystwo Fizyczne 
 EPs (album Roberta Wyatta) – album Roberta Wyatta